Todd se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Walter Edmond Clyde Todd
 Robert Bentley Todd